Hochzeitsnacht im Paradies ist der Titel folgender Werke:

 Hochzeitsnacht im Paradies (Operette), Operette von Friedrich Schröder (1942)
 Hochzeitsnacht im Paradies (1950), deutscher Film von Géza von Bolváry 
 Hochzeitsnacht im Paradies (1962), österreichischer Film von Paul Martin